Панамериканский чемпионат по шоссейным велогонкам прошёл с 7 по 10 мая 2015 года в Леон-де-лос-Альдама, Мексика. В рамках чемпионата были проведены шоссейные групповые гонки и индивидуальные гонки на время с раздельного старта среди мужской элиты, женской элиты и мужчин в возрасте до 23 лет. Также по итогам мужской групповой гонки спортсмены, занявшие первые два места принесли своим странам лицензии для участия в летних Олимпийских играх 2016 года.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Ссылки
 Страница чемпионата на сайте facebook.com

Спорт в Мексике в 2015 году
2015 год в велоспорте
Май 2015 года
Велоспорт в Мексике
Панамериканские чемпионаты в Мексике